Pandora est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice. Elle apparaît pour la première fois dans La Reine des damnés (1988), troisième tome des Chroniques des vampires.

Biographie de fiction

Vie humaine 
Pandora est née sous le nom de Lydia à Rome en -15, dans une famille sénatoriale, durant le règne de l'empereur romain Auguste. Elle est grande, avec des cheveux bruns ondulés et des yeux brun doré. Comme beaucoup de femmes patriciennes romaines de l'époque, Pandora a appris à lire et à écrire et connaît bien les poèmes épiques, en particulier les œuvres d'Ovide. Elle rencontre Marius pour la première fois quand il a vingt-cinq ans et elle en a dix. Marius demande la main de Lydia en mariage, mais son père rejette l'offre de Marius. Cinq ans plus tard, Lydia voit Marius lors d'un festival et supplie son père de lui permettre de se marier avec Marius. Son père refuse à nouveau.

Le père de Pandora occupe un rang élevé en tant que sénateur. Mais lorsqu'un nouvel empereur prend le pouvoir, sa famille est trahie par son propre frère et tuée. Seuls Pandora et son frère traître survivent au massacre, et elle est emmenée à Antioche (c'est à ce moment qu'elle prend le nom de Pandora) par un homme qui était très proche de son père.

À Antioche, elle retrouve Marius, vingt ans après leur dernière rencontre. Pandora est alors âgée de trente-cinq ans. Elle ne le sait pas encore, mais Marius est devenu un vampire.

Elle découvre finalement ce que Marius est devenu, et aussi qu'il protège et cache la reine et le roi de tous les vampires, « Ceux Qu'il Faut Garder », à savoir Akasha et Enkil. Un autre vampire, Akabar, veut voler le sang puissant et ancien de la reine. Marius et Pandora essaient de l'empêcher de réaliser son plan. Pour accéder à la reine, Akabar utilise l'amour de Marius pour Pandora : il prend le sang de Pandora jusqu'au seuil de la mort forçant Marius, pour sauver Pandora, à la transformer en vampire et ainsi laisser Akabar voir Akasha, qui ne le laisse pas lui prendre de sang et le détruit immédiatement.

Vie de vampire 
Pandora et Marius restent ensemble pendant les deux cents prochaines années, prenant soin de « Ceux Qu'il Faut Garder », avant de se disputer et de se séparer. Marius a décrit plus tard la rupture (il l'a quittée et elle a passé six mois ou plus à attendre qu'il revienne) comme étant entièrement de sa faute : il se considère comme un enseignant qui aspire à transmettre ce qu'il sait à ses élèves, mais Pandora – libre d'esprit et très instruite - n'avait pas la patience pour être son élève. Pendant leur temps ensemble, contre l'avis de son compagnon, elle a transformé Flavius, l'un de ses esclaves bien-aimés, en vampire. Ce dernier, une fois devenu vampire, a immédiatement quitté Pandora et Marius.

La prochaine fois qu'ils se retrouvent, c'est dans une salle de bal de Dresde au . Marius essaie en vain de faire en sorte que Pandora quitte son jeune compagnon Arjun et revienne vers lui. La relation de Pandora avec Arjun inquiète beaucoup Marius, qui craint que Pandora ne soit retenue contre sa volonté. Bien qu'elle le nie extérieurement, Pandora surmonte son embarras et admettra plus tard à David Talbot dans ses écrits qu'elle ne pouvait pas se résoudre à quitter Arjun, affirmant que sa volonté plus forte les aideraient à traverser les années.

Ils se rencontrent à nouveau en 1985, quand Pandora fait partie des treize vampires qui ont survécu à la tuerie d'Akasha et se sont rassemblés dans la maison de Maharet dans le comté de Sonoma pour lutter contre Akasha. Pandora reste silencieuse et retirée tout au long de l'épreuve, regardant par les fenêtres et ne disant que peu de choses, à l'exception d'une seule fois pour affirmer qu'Akasha essaie de justifier un holocauste avec des raisons déplorables.

Comme de nombreux vampires, Pandora est une immortelle morose et désespérée qui a d'abord voulu l'immortalité mais a rapidement regretté son choix et se transforme en un être cynique, sombre et indifférent. Lestat pense que Pandora a été troublée d'une manière profonde et fondamentale avant même qu'elle ne devienne un vampire, car elle est le seul vampire à ne pas recevoir de visions de Maharet et Mekare dans ses rêves. Lors de la confrontation à Sonoma, quand Akasha demande directement à Pandora de se joindre à elle ou de mourir, Pandora répond simplement d'une voix calme et indifférente qu'elle ne peut pas faire ce qu'Akasha lui demande et accepte stoïquement l'idée d'être tuée.

Même après qu'Akasha elle-même soit détruite et que les treize vampires se regroupent dans la maison d'Armand en Floride, Pandora est toujours en retrait de ses camarades vampires, regardant des clips toute la journée et ignorant complètement Marius, éperdu d'amour pour elle. À l'inverse des autres vampires, elle ne se sent alors toujours pas en sécurité, et elle part seule, aussi morose que jamais.

David Talbot la rencontre à Paris peu de temps après les événements de Memnoch le démon et avant l'histoire d'Armand le vampire. Il lui demande d'écrire l'histoire de sa vie, ce qu'elle fait dans un café en écrivant dans certains cahiers qu'il lui a donnés. Elle se souvient des détails de sa vie avant de devenir vampire et discute brièvement de la période où elle était avec Marius. Après avoir terminé, elle écrit qu'elle prévoit d'aller à La Nouvelle-Orléans pour chercher Marius et regarder dans les yeux de Lestat pour essayer de comprendre ce qu'il a vu.

Elle apparaît ensuite à la fin de Le Sang et l'Or, aux côtés de Marius.

Pandora apparaît à nouveau dans le roman Prince Lestat lorsqu'elle vient à Bombay après avoir été informé par « la Voix ». Elle y rencontre Gremt Stryker Knollys, qui lui confie qu'il cherche également « la Voix ». Il prétend également être le fondateur du Talamasca en l'an 748, en compagnie du vampire Teskhamen, créateur de Marius, et du fantôme du vampire Hesketh. Gremt est l'esprit que Pandora a rencontré vers la fin du roman Pandora lorsque l'écrivain Cassiodore décède.

Représentation dans d'autres médias 
Le personnage de Pandora a été interprété par : 
 Claudia Black dans le film La Reine des damnés de Michael Rymer (2002).

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction romain
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Personnage de film fantastique
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 1988

en:List of The Vampire Chronicles characters#Pandora